Atom (bestandsformaat), een bestandsformaat voor webfeeds
 Acorn Atom, een van de eerste homecomputers
 Atom Egoyan, een Canadees filmregisseur van Armeense afkomst
 Intel Atom, de naam van een serie microprocessors van Intel
 Atom (DC Comics)
 Atom Man vs. Superman
 The Mighty Atom (Thunderbirds)
 A.T.O.M., een animatieserie uit 2005
 Atom Heart Mother, een muziekalbum uit 1970 van Pink Floyd
 Olaf-An Atom, een stomme film uit 1913 onder regie van Anthony O'Sullivan
 Atom (wielerploeg), een voormalige Colombiaanse wielerploeg
 Atom (software), een webeditor gemaakt door GitHub